Héribert est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Héribert d'Auxerre (??-996), évêque d'Auxerre.
Héribert Rosweyde (1569-1629), bollandiste.
Héribert (v. 780/5 † ap.843) est un comte carolingien du  de la famille des Guilhelmides, fils de Guillaume de Gellone et de sa première épouse Cunégonde.

Saints chrétiens
Saint Héribert de Cologne (970-1021), archevêque de Cologne.

Dans le calendrier
Les Héribert sont fêtés le 16 mars, date du décès de Saint Héribert de Cologne.

Références

Prénom masculin